est la formule brute de plusieurs isomères.

 dibenzoxazépine, numéro CAS 
 acridone, numéro CAS 

Sa masse molaire est de .